Die 2. deild karla 1996 war die 42. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 20. Mai und endete am 20. September 1996. Neben Meister Fram Reykjavík stieg auch der Zweitplatzierte UMF Skallagrímur auf.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Sjóvá-Almennra deild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 1996 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Division 1977 – 1998 rsssf.com

Einzelnachweise 

1996
Fußballsaison 1996